Лівер — нутрощі забитої худоби, що вживаються як їжа.
 Лівер — прилад для набирання рідини у вигляді трубки з розширенням в середній частині (при використовуванні її занурюють у воду, закривають пальцем верхній отвір і піднімають з набраною водою, що утримується силою атмосферного тиску).

Прізвище 

 Лівер Георгій Вікторович — більшовик, учасник боротьби за встановлення радянської влади у Києві у 1917—1918 роках.
 Лівер Марія Володимирівна — українська плавчиня, майстриня спорту з плавання, чемпіонка Літньої Універсіади 2015.